est un mot anglais signifiant « jamais ». Il peut faire référence à :

Chanson 

 , chanson de Heart présente sur l'album Heart (album de Heart) sorti le  ;
 , chanson de Keyshia Cole présente sur l'album  sorti le , bande originale de  ;
 , chanson de Kristine W présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi